Bavaria (forma latina de Baviera) pode referir-se a:

 Bavária - forma ortograficamente incorreta em português para Baviera, estado da Alemanha.
 Bavaria - estátua-símbolo da Baviera, Alemanha.
 Bavária - marca de cerveja brasileira.

Desambiguação